Le Sonnet 61 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : IS it thy wil,thy Image ſhould keepe open
My heauy eielids to the weary night?
Doſt thou deſire my ſlumbers ſhould be broken,
While ſhadowes like to thee do mocke my ſight?
Is it thy ſpirit that thou ſend'ſt from thee
So farre from home into my deeds to prye,
To find out ſhames and idle houres in me,
The skope and tenure of thy Ielouſie?
O no,thy loue though much,is not ſo great,
It is my loue that keepes mine eie awake,
Mine owne true loue that doth my reſt defeat,
To plaie the watch-man euer for thy ſake.
   For thee watch I,whilſt thou doſt wake elſewhere,
   From me farre of , with others all to neere.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

061